Патріція Вартуш була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Маріана Діас-Оліва.

Паола Суарес виграла титул, перемігши у фіналі Ріту Куті-Кіш з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Паола Суарес (переможниця)
  Коріна Мораріу (2-ге коло)
  Анхелес Монтоліо (2-ге коло)
  Татьяна Гарбін (1-ше коло)
  Марта Марреро (1-ше коло)
  Ріта Куті-Кіш (фінал)
  Сільвія Плішке (1-ше коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Copa Colsanitas 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001